Taff peut désigner :
 la Taff, nom anglais de la Taf, une rivière du sud du pays de Galles ;
 le borough de Taff-Ely, un district administratif du comté du Mid Glamorgan.
 Un journal télévisé allemand, diffusé sur la chaine de télévision privé Prosieben